Мезьє́р-сюр-Іссуа́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 39 км на північний захід від Ліможа.

Історія 

1 січня 2016 року Мезьєр-сюр-Іссуар і Бюсьєр-Боффі було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Іссуар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 840,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мезьєр-сюр-Іссуар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мезьєр-сюр-Іссуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня В'єнна